Шулута — название населённых пунктов:

Россия 
 Шулута — улус в Заиграевском районе Бурятии.
 Шулута — улус в Тункинском районе Бурятии.